Аринус:

 Аринус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Аринус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.